Bokor László (1929–1979) irodalomtörténész
 Bokor László (1930) filmrendező, újságíró, országgyűlési képviselő